Бюзансе́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Административный центр кантона Бюзансе.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 23 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 4 530 человек (2007).

Известные люди, связанные с городом 

 Карл III (847—866), король Аквитании, умер в Бюзансе.
 Филипп Шабо (1492—1543), адмирал Франции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini